

Sciences et techniques 
 En botanique, une bogue est l'enveloppe hérissée de piquants de certains fruits dont les châtaignes et les marrons d'Inde.
 En zoologie, un bogue est un poisson de la famille des sparidés (sparidae), comme également le Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo).
 En métallurgie, une bogue est l'anneau de métal au bout des manches des marteaux de forge.
 En informatique, un bogue est une anomalie de fonctionnement d'un programme (francisation du mot anglais « bug »).
 En génie civil, les formules de  Bogue sont utilisées pour connaitre la composition minéralogique d’un clinker ou d’un ciment Portland.

Sciences humaines et sociales 
 Le bogue, ou esimbi, est une langue bantoïde méridionale parlée dans le nord-ouest du Cameroun.

Culture et société 
 Bogue est le quatrième album du groupe français Programme.
 Le Bogue d'or est un festival de chants, contes et musique de Haute-Bretagne.

Toponyme 

 Bogue, une ville de Caroline du Nord (États-Unis) ;
 Bogue, une ville du Kansas (États-Unis) ;
 la rivière de la Bogue, une petite rivière de Weedon et de Dudswell, dans la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie (Québec, Canada).